Peter Novak je osebno ime več znanih Slovencev:

 Peter Novak (1854-1922), politik, narodni buditelj
 Peter Novak (1937-2022), strojnik, strokovnjak za toplotno tehniko in energetiko, univ. profesor